Пара Вирхиния Руано Паскуаль / Паола Суарес — победитель турнира.

Прошлогодние чемпионки — Аманда Кётцер и Лори Макнил — не защищали свой титул.

Посев 

  Вирхиния Руано Паскуаль /  Паола Суарес (Титул)
  Тина Крижан /  Катарина Среботник ''(Четвертьфинал)

<ol start="3">
 Натали Деши /  Жанетта Гусарова ''(Первый раунд)
 Меганн Шонесси /  Ирода Туляганова ''(Полуфинал)

Основной турнир

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Бразилии по теннису 2002